Hjalmar Branting har haft tre ministärer
*Regeringen Branting I (1920-1920)
Regeringen Branting II (1921-1923)
Regeringen Branting III (1924-1925)